Ovar kan syfta på:

Portugal 

 Ovar (kommun), Aveiro, 
 Ovar (freguesia), Aveiro,